Рованиеми:

 Рованиеми — город и муниципалитет в Финляндии, административный центр губернии Лапландия.
 Рованиеми — аэропорт Финляндии, находится в Рованиеми.